Immuniteit (biologie), onvatbaarheid voor een bepaalde ziekte
 Groepsimmuniteit, groepsbescherming tegen een infectieziekte (door vaccinatie)
 Immuniteit (grondstuk), terrein rondom een kerk dat onder kerkelijk bestuur valt
 Immuniteit (recht), niet onderworpen aan een verplichting die aan anderen wordt opgelegd of vrijstelling
 Diplomatieke onschendbaarheid, de strafrechtelijke immuniteit die diplomaten en daarmee gelijkgestelde personen genieten
 Koninklijke onschendbaarheid
 Parlementaire onschendbaarheid
 Immuniteit (elektronica), ongevoeligheid van elektronische apparatuur voor stoorvelden of stoorspanningen.

Zie ook 
 Immuunsysteem